Dionysia (Griekenland), algemene benaming voor de Oud-Griekse feestelijkheden ter ere van de god Dionysos
 Dionysia (geslacht), plantengeslacht